Kremer es un apellido:

 Anne Kremer (nacida en 1975), tenista luxemburguesa.
 Gidon Kremer (nacido en 1947), violinista y director de orquesta letón.
 Gerardo de Kremer, más conocido como Gerardo Mercator (1512-1594), matemático flamenco.

El término también puede referirse a:

 Kremer Racing, equipo de automovilismo alemán.